Веслі Фофана (футболіст), Веслі Фофана (фр. Wesley Fofana; 17 грудня 2000, Марсель, Франція) — французький футболіст малійського походження, захисник «Сент-Етьєна».
 Гейда Фофана (фр. Gueïda Fofana, нар. 16 травня 1991, Гавр) — французький футболіст, півзахисник, захисник клубу «Ліон» та молодіжної збірної Франції.
 Ібрагіма Кассорі Фофана (фр. Ibrahima Kassory Fofana) — гвінейський політик, прем'єр-міністр Гвінеї з 24 травня 2018.
 Мамаду Фофана (фр. Mamadou Fofana, 1998) — малійський футболіст.
 Мохамед Фофана (фр. Mohamed Fofana, 1985) — французький і малійський футболіст.
 Мохаммед Саїд Фофана (фр. Mohamed Saïd Fofana; нар. 1952) — гвінейський політик, чинний прем'єр-міністр країни.
 Юссуф Фофана (фр. Youssouf Fofana): Юссуф Фаліку Фофана (нар. 1966) — івуарійський футболіст.
 Юссуф Фаліку Фофана (фр. Youssouf Falikou Fofana, нар. 26 липня 1966, Діво) — івуарійський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Юссуф Фофана (футболіст, 1999), Юссуф Фофана (фр. Youssouf Fofana, нар. 10 січня 1999, Париж) — французький футболіст малійського походження, півзахисник клубу «Страсбур».